Carmelo Simeone (ur. 1934) – argentyński piłkarz
 Diego Simeone (ur. 1970) – argentyński piłkarz i trener